QDF – codice aeroportuale IATA di qualunque aeroporto di Dallas (Texas), Stati Uniti